Рубан — українське (за іншими даними єврейське) прізвище.

Відомі носії
 Рубан Володимир Володимирович (* 1967) — керівник Центру гуманітарної допомоги по звільненню полонених та заручників у зоні АТО.
 Рубан Володимир Миколайович (* ?) — український журналіст, головний редактор газет «Всеукраїнські відомості», «День», «Вечірній Київ», «Газета по-українськи».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок